Cerrón puede referirse a:

Cerrón, montaña de la sierra de Ayllón, en la provincia de Guadalajara (España);
El Cerrón, cerro de la provincia de Almería (España).

Además, Cerrón puede referirse a las siguientes personas:
 Vladimir Cerrón, médico y político peruano.
 Waldemar Cerrón, profesor y político peruano.